Goldwyn est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme 
 Beryl Goldwyn (1930-2022), danseuse de ballet anglaise
  (née en 1958), producteur de film américain
  (née en 1976), réalisatrice et artiste américaine
 Robert Goldwyn (1930-2010), chirurgien et auteur américain
 
 Samuel Goldwyn (1879-1974), producteur de films américano-polonais
 Tony Goldwyn (né en 1960), acteur et chanteur américain

Prénom 
 Goldwyn Arthur Martin (1913-2001), juge canadien
  (né en 1974), joueur de cricket antiguayen

Voir aussi 
 Metro-Goldwyn-Mayer, compagnie américaine de cinéma
 , ancienne compagnie américaine de cinéma (1916-1924)
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom